Die 1. Liga, die dritthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2013/14 begann im September 2013 und endet im April 2014. Dabei spielten insgesamt 35 Teams auf drei regionale Gruppen verteilt. Titelverteidiger war der HC Düdingen Bulls.

Gruppeneinteilung 2013/14

Modus 
Die 35 Mannschaften der 1. Liga wurden in drei Regionalgruppen à 12 bzw. 11 Teams eingeteilt. Mit Ausnahme der Finalrunde fanden alle Spiele innerhalb dieser Gruppen statt.

Zu Beginn der Saison fand eine Qualifikationsrunde statt, in der alle 12 bzw. 11 Mannschaften zweimal gegen jeden Gegner spielen, absolvieren somit 22 bzw. 20 Runden.
Nach der Qualifikation wurde jede Gruppe in eine Masterround I und  Masterround II aufgeteilt.
Die nach der Qualifikation 1 – 6 Rangierten spielten in der Gruppe Masterround I in einer Hin- und Rückrunde um die Ränge 1 bis 6 (1 bis 5 in Gruppe II) für die Play-offs.
Die nach der Qualifikation 7 – 12 (6 bis 11 in Gruppe II) Rangierten spielten in der Masterround II in einer Hin- und Rückrunde um die 2 Playoff-Plätze 7 + 8 und um die Ränge 9 – 12 für die Abstiegsrunde.
In der Gruppe I (Ostschweiz) und Gruppe II (Zentralschweiz) wurden für die Masterround die Punkte der Qualifikation halbiert, in der Gruppe III (Suisse Romande) wurden alle Punkte der Qualifikationsrunde mit in die Masterround genommen.

Die Play-offs wurden als „Best-of-five“-Serie ausgetragen, wobei sich der Sieger des Playoff-Finals für die Endrunde der Schweizer Amateurmeisterschaft qualifizierten.
Die Abstiegsrunde fand in der Gruppe 1 (Ostschweiz) als Hin- und Rückrunde statt. Dabei starteten die Teams mit der Punktzahl gemäss Stand Ende der Masterround II.
Der Letztplatzierte der Abstiegsrunde stieg zur nächsten Saison in die 2. Liga ab.
In der Gruppe II (Zentralschweiz) fand wegen der ungeraden Anzahl von Teams keine Abstiegsrunde statt.
In der Gruppe III (Suisse Romande) fand die Abstiegsrunde in Form eines Playout Halbfinals (Best-of-five Serie) und eines Playout Finals (Best-of-five Serie) statt. Der Verlierer des Playout Finals stieg in die 2. Liga ab.

Der Aufstieg in die National League B erfolgte:
 wenn eine Mannschaft die Kriterien der National League erfüllte,
 den Aufstiegswunsch vor der Saison gemeldet hatte und,
 den Schweizer Amateur-Meistertitel gewann.

Qualifikationsrunde

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Masterround

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Playoffs

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Abstiegsrunde / Playouts

Gruppe 1: Ostschweiz (OS) 

Der SC Herisau stieg in die 2. Liga ab.

Gruppe 3: Suisse Romande (SR) 

Der HC Villars stieg in die 2. Liga ab.

Finalrunde 

In der Finalrunde traten die drei Gruppensieger gegeneinander an.  Nach einer Gruppenphase (sechs Spiele) spielten die beiden besten Teams im Finalspiel um den Titel des Amateur-Schweizermeisters.

Die Gruppenspiele fanden im Zeitraum vom 29. März bis zum 10. April 2014 statt.

Finalspiel 

Das Finalspiel fand am 12. April 2014 in der Ilfishalle in Langnau statt.

Weblinks 
 Regio League

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2013/14